Kyoya Tategami (盾神 キョウヤ, Tategami Kyouya) est l'un des principaux personnages des trois séries de Beyblade : Métal Fusion, Beyblade : Métal Masters et Beyblade : Métal Fury. 

Mentionné dans Shogun Steel, il est dans un premier temps le principal rival du héros Gingka Hagane ; après deux défaites face à celui-ci, il dissout son propre groupe pour rejoindre celui de Gingka. Très fier, il changera souvent de groupes pour atteindre ses objectifs personnels.

Biographie

Beyblade Metal Fusion 
Kyoya Tategami est le chef des « Chasseurs de Têtes », une bande de bladers qui s'en prend aux bladers les plus faibles (notamment Kenta Yumiya) pour leur voler leurs points. (Les points étant gagné à chaque victoire dans un combat beyblade). Lorsqu'il découvre la puissance de Gingka, celui-ci le provoque en duel mais perd.

Après cette défaite, Doji, le leader de la Nébuleuse Noire, lui propose de l'aider à devenir suffisamment fort pour vaincre Gingka. Kyoya est méfiant mais Doji finit par l'obliger à l'écouter. Kyoya se retrouve alors à s'entraîner dans le complexe de la Nébuleuse Noire. Pour achever son entrainement, il doit aussi grimper en haut de grandes falaises envahies de loup (le Wolf Canyon). L'ascension est difficile mais Kyoya ne renonce pas gardant son objectif de vaincre Gingka en tête. 

Il en revient beaucoup plus puissant mais aussi traumatisé psychologiquement et avec l'idée de tout détruire. Il envoie Benkei (qu'il a blessé) provoquer Gingka en duel. Gingka parvient à le battre avec difficulté en lui expliquant que le beyblade n'est pas fait pour détruire le monde mais pour tisser de nouvelles amitié. Depuis ce jour, Gingka est son rival amical mais aussi sa plus grande obsession. Après cette nouvelle défaite, Doji utilise son Dark Wolf pour le blesser. 

Après s'être remis de ses blessures, il aide Gingka à s'introduire dans le QG de la Nébuleuse Noire. Il aide aussi Madoka et Kenta à retrouver Gingka dans son village natal, Koma. Ils font la connaissance de Hyoma (dont  il se méfie un peu au début), et en effet ils finissent par découvrir que Hyoma les faisait tourner en rond. Après avoir vaincu Kenta et Benkei, Hyoma leur montre le vrai chemin pour se rendre au village natal de Gingka. 

Après avoir retrouvé Gingka, le Tournoi de Survie est organisé. Le prix du tournoi pour le vainqueur est de voir un souhait de son choix se réaliser. Au cours du tournoi, la toupie de Kyoya est endommagée lors d'un combat contre Hyoma. Il ne s'en rend pas compte tout de suite, mais s'aperçoit d'une faiblesse de sa toupie lors de sa confrontation finale avec Gingka et Yu. Seule Madoka a remarqué l'état déplorable dans lequel se trouve Léone et sauve celle-ci en l'obligeant à être forfait. 

Lorsqu'il fallait obtenir  points Beyblade pour participer à l'ultime bataille, il est le premier à les rassembler en gagnant la Bataille Royale entre Gingka, Kenta, Hyoma, Tsubasa, Yu et lui dont le prix finale était de  points. 

Lors du premier tour de l'Ultime Bataille, il est opposé à Kumasane Kumade contre qui il gagne facilement. Lors des quarts de finale, il était censé combattre Ryuga mais il est finalement opposé à Benkei Hanawa. Il gagne moins facilement, vu que Benkei s'est amélioré, Benkei arrive même à contrer le coup spécial de Kyoya «Danse endiablée des crocs du vent». Mais Kyoya reste trop fort pour lui et le bat avec son autre coup spécial 《Explosion Dévastatrice du Lion》; il lui déclare qu'il a beaucoup progressé et qu'il accepterait de l'affronter à nouveau. Lors de la demi-finale, il est opposé à Ryuga. Le duel est très serré et Kyoya arrive à tenir tête à Ryuga. Il affirme que Ryuga n'est fort que s'il utilise la puissance volée de ses adversaires. Le combat se passe donc entre puissance de toupies, dans le sens où le perdant perd par arrêt de rotation et non pas par sortie de stadium. Kyoya prend l'avantage et est proche de gagner mais le pouvoir obscur prenant possession de Ryuga, il est vaincu par Ryuga et lui absorbe son énergie. Lors de la finale, son esprit de blader aide Gingka à gagner. Il réapparaît à la fin du dernier épisode de Metal Fusion.

Beyblade Metal Masters 
Dans cette saison, Kyoya ne fait que quelques apparitions dans une vingtaine d'épisodes. Il n'est présent qu'à partir de l'épisode 4, lors des éliminatoires du Championnat de Monde de Beyblade. Il est premier dans le classement avec 500 points. Il combat contre celui qui est en deuxième position, Tsubasa Otori.

Le duel entre ces deux bladers se déroule dans l'épisode 5. Il gagne mais refuse de faire partie de l'équipe du Japon. Il apparaît ensuite dans l'épisode 18 où il participe à un tournoi pour faire partie de l'équipe africaine et rencontre un blader nommé Nile,avec qui il devient ami.  Ils sont les représentants du Savannah (ou Afrique) avec un autre blader nommé Damouré. Benkeï (alias le Taureau masqué) se joint à eux un peu plus tard. 

Ils affrontent d'abord l'équipe indienne (Chandora) et l'emportent facilement. Ils affrontent ensuite l'équipe Gan Gan Galaxy de Gingka au Japon: Nile affronte Masamune et lui inflige une défaite cuisante. Kyoya affronte finalement son rival de toujours (Gingka) mais le combat se finit sur un match nul. Damouré et Benkeï affrontent ensuite Tsubasa et Yu. Envahi par la force obscure, Tsubasa remporte le duel. Kyoya et Nile affrontent pour finir Gingka et Masamune mais Kyoya et Gingka ne se sont pas remis du dernier combat alors, aidé par Gingka, Massamune prend finalement les choses en main et sa toupie est la dernière à tourner à la fin de la confrontation. 

Il regarde les combats de Ryuga et Gingka contre l'équipe américaine. Après la fin du Championnat du Monde, il aide Gingka et ses alliés à vaincre le  Ziggurat avec la cité d'Hadès. Il combat notamment Damian dans l'épisode 49 et gagne difficilement . À la fin de la saison, il s'empresse de dire à Gingka qu'il n'en a pas fini avec lui et que leur rivalité est toujours d'actualité.

Beyblade Metal Fury 
Kyoya provoque Gingka en duel sur une île sauvage. Le combat est très intense et sa toupie ainsi que celle de Gingka se transforment. Le combat se termine sur une égalité car, bien qu'aucune des toupies n'aient cessées de tourner, leur bladers se sont évanouis. Kyoya refuse qu'on analyse plus précisément sa toupie pour comprendre pourquoi elle s'est transformée. Il refuse aussi d'aider Yuki, un blader à l'apparence assez faible au départ, dans son combat contre Johaness. Bien que méfiant vis-à-vis de l'histoire des bladers légendaires, il choisit d'accompagner Gingka les chercher dans le but d'une perspectives de combats intéressant. 

Il perd contre Ryuga (le premier blader légendaire recherché) et comprend qu'il doit s'entraîner davantage et ne pas compter seulement sur les nouveaux pouvoirs que lui confère sa nouvelle toupie. Il recommence donc un entraînement forcené. Il aide au sauvetage du village de l'île en déplaçant un écoulement de lave.

En Chine, Kyoya fait équipe avec Benkei dans un tournoi où il gagne contre Johanness et Motti mais perd contre Bao et Aguma. 

Kyoya suit le groupe de Gingka aux États-Unis puis en Afrique où il aide à l'ascension vers le temple. Laissant les autres prendre de l'avance vers le temple, il défie Aguma (qui l'a suivit avec Johaness) pour venger sa défaite de Chine. Il finit par gagner mais Aguma le blesse pendant le combat en insinuant que Kyoya était dépendant de ses amis et qu'il ne pouvait pas se débrouiller seul. Pour réaffirmer sa fierté et son indépendance, Kyoya décidera de ne pas prendre son rôle de blader légendaire au sérieux et abandonnera l'équipe.  

Il restera en Afrique pour s'entraîner en retrouvant son but de départ: vaincre Gingka. Il sera cependant sollicité par des villageois qui lui demanderont de le sauver d'un monstre en haut d'une montagne. Kyoya acceptera et retrouvera Yu en haut de cette montagne qui cherche aussi le monstre. Le monstre s'avère être Thiti, le dernier blader légendaire qui n'avait pas encore été découvert. Kyoya est au début en colère de ne plus pouvoir faire une croix sur l'histoire des bladers légendaires mais finit par accepter son destin. Par l'intermédiaire de Yu, il informe le groupe de Gingka de la découverte de ce dernier blader légendaire. 

Alors que Némésis est en train d'être ressuscité et que la bande de Gingka est déjà en train de tenter de l'en empêcher, Kyoya arrive avec Thiti et Yu donnant ainsi l'avantage à Gingka qui peut en profiter pour vaincre Chris et convaincre Dynamis de se joindre à eux. Quand les bladers légendaires doivent se confronter pour la première fois à Némésis, Kyoya assumera pleinement son rôle de blader légendaire du Printemps mais les bladers légendaires perdent notamment à cause de la fierté de Ryuga.

À la suite de leur défaite, ils repartent tous s'entraîner durement, Kyoya compris. Il repart combattre Némésis avec les autres bladers légendaires sur l'île où est en train de renaitre Némésis. Il y retrouve sur place, avec les autres bladers légendaires, Ryuga entre la vie et la mort. Avec les autres bladers légendaires, il se lancera dans une bataille sans merci contre Némésis. Pourtant, malgré sa puissance et le nombre de ses alliés, il se trouve impuissant. Lorsque Kenta se verra hériter des pouvoirs de Ryuga, Kyoya pourra jouer pleinement son rôle de blader légendaire des 4 saisons. 

Les bladers légendaires gagnent face à Némésis mais le combat n'est pas terminé parce que Némésis a eu le temps de ressusciter et que le soleil noir est en phase d'anéantir le monde. Kyoya, comme les autres bladers légendaire (excepté Gingka) n'est plus en état de se battre. Sa toupie est brisée et il est complètement épuisé physiquement. Il sera le premier à faire cadeau de la force de sa toupie à Gingka suivit par les autres bladers légendaires puis par tous les autres bladers du monde. 

Après la victoire impressionnante de Gingka contre Némésis, Kyoya défiera tous les autres bladers légendaire en duel en terminant par Gingka. Il finira par vaincre tout le monde et la saison se termine sur le début de son duel face à Gingka. L'histoire ne nous dit pas si Kyoya a finalement réussit à réaliser son rêve le plus cher et à vaincre Gingka mais il aura continué d'essayer partout, tout le temps, jusqu'à la fin et comme au premier jour.

Beyblade Shogun Steel 
Kyoya n'apparait pas de toute la saison sauf  brièvement dans le dernier épisode en train de regardé à la télé le match opposant les équipes de Zyro Kurogane et de Kira Hayama. Kyoya est souvent mentionné durant la saison et il figure parmi les figures emblématique du beyblade avec Gingka et Kenta et les autres bladers légendaire, lui et Benkei se sont séparés à un moment donné pour une raison inconnue mais Benkei a toujours autant d'admiration pour lui.

Kyoya a hérité du grand groupe industriel de son père, Gaou Tategami, la TC (Tategami Corporation), une entreprise mondiale qui gère une large gamme de produits, allant des chaînes d'aliments et de boissons (dont le Bull Burger de Benkei) aux appareils électroniques, en passant par la Fusion-acquisition.

Caractéristiques physiques 

Kyoya est assez grand (plus que Gingka mais moins que Benkei). Il est très mince et également musclé. Il a des cheveux en bataille verts maintenus en arrière par une queue de cheval basse. Il a de grands yeux bleu roi et des cicatrices en forme de croix sur les joues. 

Dans Metal Fusion et Masters, il est vêtu d'un pantalon beige troué et déchiré en bas, un tee-shirt noir également troué et déchiré en bas (laissant voir son ventre) et au niveau des manches courtes, avec un blazer vert troué et déchiré au niveau du col et des chaussures marrons. Il porte un pendentif rond gris métallique.

Dans Metal Fury, il porte un pantalon marron avec des bottes hautes noires, un tee-shirt vert, un blouson sans manches noir et un collier avec une dent de lion.  que ses vêtements ne sont plus ni troués ni déchirés.

Combats

Beyblade Metal Fusion 
Sur 16 matchs, il en gagne 11, en perd 4, abandonne 1 fois et interrompt 1 combat :
 Chasseurs de Têtes : gagné
 Gingka Hagane : perdu
 Doji : perdu
 Tetsuyia Watarigani : gagné
 Benkei Hanawa et Kenta Yumiya : gagné
 Gingka Hagane : perdu
 Dan & Reiki Sodo : gagné
 Hikaru Hasama : pas de résultat
 Hyoma : gagné
 Yu Tendo : abandon (avec Gingka car son Rock Leone était endommagé)
 Tobio Oike (Capitaine Capri) : gagné
 Hikaru Hasama : gagné
 Bataille Royale : gagné
 Kumasuke Kumade : gagné
 Benkei Hanawa : gagné
 Ryuga : perdu

Beyblade Metal Masters 
Sur 12 matchs, il en gagne 8, en perd 1 et 1 match nul et interrompt 2 combats :
 Tsubasa Otori : gagné
 Bladers Poule A des qualifications africaines : gagné
 Bladers de rue : gagné (avec Nile)
 Marcus, Louis & Tony : gagné (avec Nile)
 Salhan : gagné
 Gingka Hagane : match nul
 Masamune et Gingka : perdu (avec Nile)
 Damian Hart et Jack : pas de résultat
 Ian Garcia : gagné
 Damian Hart : gagné

Beyblade Metal Fury 
Sur 25 matchs, il en gagne 16, en perd 4, fait 2 matchs nuls et il refuse 1 combat.
 Gingka Hagane : match nul
 Benkei Hanawa : gagné
 Johannes : refuse parce qu'il pense qu'Yuki doit se débrouiller tout seul
 Ryuga : perdu
 Johannes et Moti : gagné
 Aguma et Bao : perdu (avec Benkei)
 Aguma : gagné
 Bataille Royale : match nul
 Yu : interrompu par Titi
 Titi et Yu : pas de résultat
 Dynamis : gagné
 Rago : perdu (avec bladers légendaires)
 Rago : gagné (avec bladers des 4 saisons)
 Némésis : perdu car Fang Leone ne peut plus combattre
 Il a battu tous les bladers légendaire avant d'affronter Gingka 
 Gingka : résultat inconnu, le combat n'étant pas terminé à la fin du dernier épisode de la série

Toupies

Rock Leone 145WB 
Rock Leone est une toupie de type défense mais elle agit comme une toupie de type attaque. Sa toupie évolue par la suite en Fang Leone après qu'elle a obtenu le pouvoir du fragment d'étoile.

Rock Leone a été endommagé quatre fois :
 par Doji ⇒ Épisode 11 - Beyblade Métal Fusion
 involontairement ⇒ Épisode 22 - Beyblade Métal Fusion car il avait trop forcé sur sa puissance.
 involontairement ⇒ Épisode 23 - Beyblade Métal Masters car il a trop forcé sur sa puissance.
 par Damian Hart ⇒ Épisode 49 - Beyblade Métal Masters

Coups spéciaux 
 Rugissement Tempétueux du Lion ⇒ Il crée une tornade qui permet de contrer les offensives de l'adversaire et d'expulser la toupie adverse du stadium.
 Explosion Dévastatrice du Lion ⇒ Il crée plusieurs tornades qui peuvent se déplacer et empêchent l'adversaire de s'enfuir.
 Danse Endiablée des Crocs du Vent ⇒ Il crée une tornade qui peut se déplacer librement dans le stadium. Il a créé ce coup spécial pour vaincre Gingka.
 Souffle Explosif du Lion en Furie ⇒ Il libère une puissante tornade. Il n'a utilisé ce coup spécial qu'une fois, contre Ryuga.
 Fureur Féroce/Assailante du Lion ⇒ Il crée une tornade qui déplace les pierres du stadium contre l'adversaire, Il n'a utilisé ce coup spécial qu'une fois, contre Tsubasa.
 Frappe du Vent Inversée du Lion ⇒ Il s'envole dans le ciel et se retourne pour créer une tornade qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La tornade pousse ainsi contre la rotation de la toupie adverse.
 Véritable Rugissement Tempétueux du Lion ⇒ Amélioration du Rugissement Tempétueux de Lion.
 Véritable Explosion Dévastatrice du Lion ⇒ Amélioration de l'Explosion Dévastatrice du Lion.
 Véritable Danse Endiablée des Crocs du Vent ⇒ Amélioration de la Danse Endiablée des Crocs du Vent.

Fang Leone 130W2D 
Elle apparaît dans le  de Beyblade : Métal Fury. Rock Leone ayant gagné le pouvoir du fragment d'étoile, elle se transforme alors en Fang Leone, en même temps que le Cosmic Pegasus de Gingka. Fang Leone a été ensuite détruite par Rago et sa toupie Diablo Némésis.

Modes 
Il peut changer de sens sa roue de fusion et ainsi passer du mode Contre-Attaque au mode Défense.

Coups spéciaux 
 Mur de la Tempête de Sable ⇒ C'est le même principe que le Rugissement Tempétueux du Lion, sauf que la tornade absorbe le sable et lui permet ainsi de porter des attaques beaucoup plus violentes.
 Crocs Broyant du Roi Lion ⇒ Il crée une tornade pour que la toupie s'envole, ce qui lui permet d'expulser la toupie adverse du stadium.

Remarques 

 Kyoya peut aussi se servir de tous ses anciens coups spéciaux. Il a créé une partie de ses coups spéciaux lors de son escapade avec Nile et Damouré dans la Vallée des Tempêtes mais aussi tout seul dans le Wolf Canyon pour vaincre Gingka.
 Kyoya ressemble davantage à sa mère qu'à son père.
 Dans la première version de Beyblade Metal Fusion, Takafumi Adachi avait prévu de faire de lui un riche héritier. Il a finalement choisi de le faire hériter de l'entreprise de son père.
 Kyoya a reçu ses cicatrices en protégeant son petit frère, Kakeru, d'un accident dans un chantier.

Références 

Personnage de Beyblade